Desa Plosowangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Plosowangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 110,69), Jawa Tengah, 
 Desa Plosowangi (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 109,97), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar